Bobrowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Bobrowicz (1901–1977), deutscher Denkmalpfleger und Heimatforscher
 Jan Nepomucen Bobrowicz (1805–1881), polnischer Komponist, Gitarrenvirtuose und Verleger